Inconsciente colectivo puede referirse a:

Psicología analítica 
 Inconsciente colectivo, término acuñado por el psiquiatra y psicólogo Carl Gustav Jung.
 Los arquetipos y lo inconsciente colectivo, conjunto de obras de Jung incluidas en el primer tomo del noveno volumen de su Obra completa.

Música 
 Inconsciente colectivo (1989-2004), grupo de rock en español de Costa Rica.
 Inconsciente colectivo (1994), álbum del grupo Inconsciente colectivo.
 Inconsciente colectivo (2005), álbum de Fabiana Cantilo.
 Inconsciente colectivo (1982), canción de Charly García.

Televisión 
 Inconsciente colectivo, miniserie policial argentina.